Småholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Småholmarna (Vårdö, Åland), 
 Småholmarna (vid Danskarby, Kyrkslätt), Nyland, 
 Småholmarna (vid Medvastö, Kyrkslätt), Nyland, 
 Småholmarna, Borgå, Nyland, 
 Småholmarna, Lovisa, Nyland,

Se även
Småholm
Småholmen

Robotskapade Finlandförgreningar